Raoul se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Étienne Fiacre Louis Raoul
 Etienne Fiacre Louis Raoul